Гран-при Италии 2015 года — автогонка, двенадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года,  который проходил с 4 по 6 сентября на трассе «Монца». Льюис Хэмилтон в этой гонке завоевал второй в карьере «Большой шлем»

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +22 °C, трасса +34…36 °C

|}

 Примечания
 1.  Маркус Эрикссон оштрафован потерей 3-х мест на старте Гран-при за блокировку Нико Хюлькенберга в квалификации.
 2.  Карлос Сайнс-мл. получил штраф в 35 позиций за замену элементов силовой установки (25 - за 5-е ICE, TC, MGU-H, MGU-K; 10 - за 6-й ICE).
 3.  Даниил Квят получил штраф в 35 позиций за замену элементов силовой установки (15 - за 6-е ICE и TC; 10 - за 7-й ICE; 5 - за 5-ю TC; 5 - за внеплановую смену коробки передач).
 4.  Даниэль Риккардо получил штраф в 50 позиций за замену элементов силовой установки (25 - за 6-е ICE, TC, MGU-H, MGU-K; 15 - за 5-е TC, MGU-H, MGU-K; 10 - за 7-й ICE).
 5.  Дженсон Баттон получил штраф в 5 позиций за замену элементов силовой установки (9-й ICE).
 6.  Фернандо Алонсо получил штраф в 10 позиций за замену элементов силовой установки (9-й ICE).
 7.  Макс Ферстаппен получил штраф в 20 позиций за замену элементов силовой установки (10 - за 7-й ICE; 10 - за 5-е TC и MGU-K;).
ICE - двигатель внутреннего сгорания, ТС - турбина, MGU-H - система рекуперации тепловой энергии, MGU-K - система рекуперации кинетической энергии.

Источник: FIA.com

Гонка 

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Италии